Любек ():

Географические названия 
 Любек — город на севере Германии.
 Любек (Мэн) — самый восточный город США.

Фамилии 
 Любек, Винсент (ок. 1654—1740) — немецкий органист и композитор.
 Любек, Иоганн Генрих (1799—1865) — нидерландский композитор и музыкальный педагог немецкого происхождения.
 Любек, Луи (1838—1904) — его сын, немецкий виолончелист.
 Любек, Матия (1953—2000) — хорватский гребец на каноэ. 
 Любек, Фредерик Виллем (1811—1850) — брат И. Г. Любека, немецко-нидерландский скрипач и композитор.
 Любек, Эдвард Вильгельм (1864—1919) — шведский врач, хирург.
 Любек, Эрнст (1829—1876) — сын И. Г. Любека, нидерландский пианист.

Другое 

 Любек (1905-1919) — германский лёгкий крейсер.

См. также 
 Люббек — бельгийский муниципалитет.